1979 CART World Series Season е първият сезон на сериите Champ Car.

Започва на 11 март 1979 г. и завършва на 20 октомври 1979 г. след 14 състезания. Победител в шампионата е Рик Миърс от тима на Пенске с 4060 точки.

Екипи и състезатели

Календар

Източници 

Чамп Кар